Sultanović est un patronyme bosniaque composé du prénom Sultan et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Sultan »).

Il est porté notamment par :
  Goran Sultanović (né en 1947), acteur yougoslave / serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque